Pierre-Hugues Herbert e Kevin Krawietz erano i detentori del titolo, ma Herbert da quest'anno non fa più parte della categoria Junior. Krawietz ha fatto coppia con Peter Heller, ma ha è stato eliminato in semifinale.

Liam Broady e Tom Farquharson ha battuto in finale Lewis Burton e George Morgan in the final.

Teste di serie

 Duilio Beretta /  Roberto Quiroz (secondo turno)
 Damir Džumhur /  Mate Pavić (secondo turno)
 Denis Kudla /  Raymond Sarmiento (secondo turno)
 Juan Sebastián Gómez /  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

 Peter Heller /  Kevin Krawietz (semifinali) 
 Hugo Dellien /  Dominic Thiem (primo turno) 
 Guilherme Clezar /  Tiago Fernandes (quarti di finale) 
 Filip Horanský /  Jozef Kovalík (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Torneo di Wimbledon 2010